Виља де Чилапа де Дијаз има више значења:

 Општина Виља де Чилапа де Дијаз (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Чилапа де Дијаз (Виља де Чилапа де Дијаз, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику